Никола́й Алекса́ндрович Беля́ев:
 Беляев, Николай Александрович (1923—2004) — советский юрист.
 Беляев, Николай Александрович (род. 1958) — Герой Российской Федерации.